Jan Olov Andersson kan avse någon av följande personer:
Jan Olov Andersson, recensent
Jan Olov Andersson, skådespelare
Jan Olov Andersson, författare